

Persone
Brian Merriman (1745-49 circa-1805) – poeta irlandese in lingua gaelica 
Frederick Merriman (1873-1940) – tiratore di fune britannico
Ryan Merriman (1983) – attore statunitense
Sam Merriman (1961) – ex giocatore di football americano statunitense
Shawne Merriman (1984) – ex giocatore di football americano statunitense
Stefan Merriman (1973) – pilota motociclistico australiano

Altro
Merriman – comune del Nebraska, Stati Uniti d'America